Yerba piojera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus; o
 el nombre común de la planta Delphinium staphisagria.